Файєр:
Файєр ( — вогонь) — сленгова або розмовна назва ''фальшфейєра.

Файєр — прізвище.
 Файєр Ендрю — американський вчений, молекулярний генетик.
 Файєр Юрій Федорович (1890 ― 1971) — радянський диригент.

 Інше:
 «Чикаго Файєр» — американська футбольна команда.